Municipio de Riley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Riley (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Riley (condado de McHenry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Riley (condado de Vigo, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Vigo.
 Municipio de Riley (condado de Ringgold, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ringgold.
 Municipio de Riley (condado de Clinton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clinton
 Municipio de Riley (condado de St. Clair, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Riley (condado de Putnam, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Riley (condado de Sandusky, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Sandusky.